David Brenner (1936), een Amerikaans komiek
 David Brenner (1962), een Amerikaans filmmeditor